Каровиньо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бриндизи.

Население составляет 15 733 человека (2008 г.), плотность населения составляет 150 чел./км². Занимает площадь 105 км². Почтовый индекс — 72012. Телефонный код — 0831.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святые апостолы Иаков Младший и Филипп, празднование в первые понедельник, вторник и субботу после Пасхи, 17 августа и во второе воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.carovigno.br.it

Ссылки 
 http://www.comune.carovigno.br.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/